Portugalia a participat la Jocurile Olimpice începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1912 de la Stockholm și de atunci a trimis o delegația la toate edițiile de vară. Codul CIO este POR.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Campionii olimpici

Referințe
  Portugalia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Portugaliei  pe Sports Reference